Alto Pongal é um distrito do município de Anchieta, no Estado do Espírito Santo. Possui aproximadamente 1200 habitantes. O distrito foi povoado por imigrantes italianos que vieram do norte da Itália há cerca de 136 anos. A vila de Alto Pongal faz fronteira ao norte com a comunidade de Alto Joeba, ao leste com a comunidade de Dois Irmãos, a oeste com a comunidade de Córrego da Prata e ao sul com a comunidade de Itaperoroma.

O distrito foi povoado por imigrantes italianos (vênetos) e austríacos de língua italiana (tiroleses da região trentina) que vieram por volta de 1875, quando 
desembarcaram no porto de Benevente, Anchieta. No mês de setembro ocorre a Festa da Imigração 
Italiana,  com músicas típicas e farta gastronomia típicas, vinho, além do tradicional desfile da 
Caretela Italina.

História  
Nas últimas décadas do ano de 1875, imigrantes italianos desembarcaram no Porto Benevente (atual Anchieta) e no Porto de Piúma. Esses imigrantes, pobres em maioria, subiram as águas do Rio Benevente, fixando-se no interior desses municípios, e de Alfredo Chaves. No caso de Anchieta, procuraram lugares com clima e relevo semelhantes ao da Itália, principalmente na região serrana, onde localizam-se atualmente as comunidades de Alto Joeba, Córrego da Prata, Dois Irmãos e vila de Alto Pongal, bem como o município de Alfredo Chaves. Um dos pioneiros na região de Dois Irmãos foi Luigi Allochio e seu filho Francesco Allochio, ambos vindos de Montodine, norte da Itália, em 1876. Quando chegaram ao Brasil, receberam como propriedade a serra de Dois Irmãos.

Ao encontrar o lugar onde julgaram adequado, fixaram-se em colonos. Para garantir a subsistência trabalharam no plantio e cultivo de café, pecuária, etc. Suas casas eram feitas de estuque, muito simples. Os primeiros habitantes tiveram que desbravar as matas que cobriam toda a região para desenvolver a agropecuária.

Renomeação do distrito 
O art. 235 da Lei Orgânica do município de Anchieta mudou o nome do distrito para vila de Alto Pongal. Antes da promulgação da referida lei, o povoado se chamava Iriritiba. Em divisão administrativa de 1911, o município de Anchieta é constituído de três distritos: Iriritiba (atual Vila de Alto Pongal), Benevente e Jabaquara. Pela Municipal n.º 1.307/1921, o município Benevente passou a denominar-se Anchieta. No entanto, em divisão administrativa datada de 1933, o município de Anchieta é constituído de três distritos: Anchieta (antiga Benevente), Iriritiba (atual vila de Alto Pongal) e Jabaquara. O art. 235 da Lei orgânica municipal de 1990 alterou o nome do distrito de Iriritiba para vila de Alto Pongal.

Economia 
A principal atividade exercida pela população da vila de Alto Pongal é a de prestação de serviços, seguida pela agricultura e pecuária. A economia da região gira em torno do plantio, produção e venda de café e banana. O agroturismo também implementa a atividade econômica.

Alto Pongal é um distrito de classe média B2,segundo a classificação da consultoria Target.

Alto Pongal faz parte do cirtuito turístico junto com Córrego da Prata, Dois Irmãos e Joeba. A região 
possui vários atrativos como as Mulheres da Prata, em Corrego da Prata e as Mulheres de Joeba, em Alto Joeba, que fazem bolos e pães caseiros. Há também, a Fábrica da Cachaça Pratinha, em Córrego da Prata, que é possível a visitação. Em Alto Pongal há também a fábrica de Massas Popinha e o Restaurante Italiano Dom Bernardo.

Subdivisões de Anchieta (Espírito Santo)
Distritos do Espírito Santo
Fundações no Espírito Santo em 1911